Adi Luhur (Jabung), plaats in Lampung Timur, Indonesië.
 Adi Luhur (Panca Jaya), plaats in Mesuji, Indonesië.